12-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 2000 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира остался прежним по сравнению с прошлым сезоном и состоял из 10 однодневных гонок проходивших в Европе.

Регламент турнира остался прежним.  Индивидуальный рейтинг  предусматривал начисление очков первым 25 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге команда должна была принять участие в 8 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал немец Эрик Цабель. Второе место занял бельгиец Андрей Чмиль, третье  – итальянец Франческо Касагранде. 

Среди команд стран четвёртый раз первенствовала . Второй стала , третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 2000 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 2000 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 2000 на Memoire du cyclisme